Чемпионат Люксембурга по футболу 1946/1947 — 33-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1946/1947
Люксембург
Люксембург
1946 год в Люксембурге
1947 год в Люксембурге